Люба́рский () — фамилия.

Известные носители 
 Любарский, Василий Васильевич (1795—1852) — русский металлург, полковник, писатель.
 Любарский, Владимир Константинович (род. 1968) — российский политический и общественный деятель, Глава Петрозаводского городского округа (с 2021 года).
 Любарский, Владимир (или Василий) Павлович (в монашестве Варфоломей; 1699—1774) — епископ Русской православной церкви, епископ Вятский и Великопермский.
 Любарский, Давид Семёнович (1900—1966) — театральный актёр, режиссёр, заслуженный деятель искусств РСФСР (1955).
 Любарский, Евгений Леонидович (1930—2021) — советский и российский геоботаник.
 Любарский, Кронид Аркадьевич (1934—1996) — участник правозащитного движения в СССР, политзаключённый.
 Любарский, Леонид Вадимович (1903—1968) — советский миколог и лесной фитопатолог.
 Любарский, Михаил Семёнович (1950—2015) — советский и российский хирург, лимфолог, член-корреспондент РАМН и РАН.
 
 Любарский, Пётр Иванович (в монашестве Платон; 1738—1811) — епископ Русской православной церкви, архиепископ Екатеринославский, Херсонский и Таврический, духовный писатель.
 Любарский, Роман Валерьевич (род. 1980) — российский политический деятель, депутат Государственной Думы VIII созыва.
 Любарский, Руслан Николаевич (род. 1973) — украинский футболист.
 Любарский, Сергей (Сан-Франциско) — из Харькова, около 1992 переехал в Калифорнию.
 Любарский, Сергей Владимирович (род. 1935) — советский учёный в области разработки оптических зеркал из бериллия и других нетрадиционных материалов, лауреат Государственной премии СССР (1982).
 Любарский, Степан Иванович (1896—1945) — советский генерал-лейтенант.
 Любарский, Юрий Валерьевич (род. 1968) — судья-рефери Федерации бокса Украины, судья международной категории AIBA.
 Любарский, Яков Николаевич (1929—2003) — византинист.



В литературе 
 Любарский — эпизодический персонаж с планеты Волга, стоматолог-спец, владелец клиники «Добрый доктор Любарский» в романе «Геном» Сергея Лукьяненко.

Прочее 
 Любарский район — административная единица на юго-западе Житомирской области Украины.

Примечания